SM-liiga 1980/1981 byla 6. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Kärpät Oulu.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Kärpät Oulu - Ilves Tampere 2:0 (5:1, 5:2)
 Ässät Pori - IFK Helsinky 0:2 (2:6, 4:7)

Semifinále 
 Tappara Tampere - IFK Helsinky 3:0 (4:2, 9:3, 11:0)
 TPS Turku - Kärpät Oulu 2:3 (2:4, 9:5, 6:2, 0:6, 2:3 P)

O 3. místo 
 TPS Turku - IFK Helsinky 2:0 (4:3 P, 7:6)

Finále 
 Tappara Tampere - Kärpät Oulu 2:3 (5:2, 1:6, 13:2, 1:6, 2:5)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1980
Lední hokej v roce 1981
Sport ve Finsku v roce 1980
Sport ve Finsku v roce 1981